

Sciences et techniques

Biologie et médecine 
 La poche des eaux, chez la femme enceinte, est la partie des membranes ovulaires (amnios et chorion) et du liquide amniotique qu'elle contient.
 La poche abdominale ou marsupium est la poche d'incubation des marsupiaux, également appelée poche marsupiale.
 Une poche de stomie, dispositif médical.

Informatique 
 Poche est l'ancien nom du logiciel libre Wallabag.

Métallurgie 
 Une poche est un récipient cylindrique servant à transporter le métal en fusion.

Culture et société

Couture 
 La poche est le compartiment d'un vêtement, d'un sac à main ou d'un sac à dos,
 En référence à la poche, on dit « de poche » pour de multiples objets de taille réduite qui pourraient se glisser dans une poche comme un couteau de poche, un mouchoir de poche

Cuisine et alimentation 
 Une poche est un sac flexible de forme conique, permettant de répandre une pâte sur les préparations.
 Dans un cubitainer, la poche est l'enveloppe hermétique et équipée d'un robinet contenant du vin.

Édition 
 Un livre de poche est un livre de petite taille et de prix relativement bas.
 Le Livre de Poche est une collection littéraire.

Histoire 
 En histoire militaire, principalement de la Seconde Guerre mondiale, une poche désigne un espace où une armée s'est trouvée entièrement ou presque entièrement encerclée par des armées ennemies, comme un siège. Notamment : 
la poche de Bielsa
la poche de Breskens
la poche de Colmar
la poche de Courlande
la poche de Demiansk
la  poche de Dunkerque
la poche de Falaise
la poche de Kamianets-Podilskyï 
la poche de Kholm
la poche de La Rochelle
la poche de Lille
la poche de Lorient
la poche de Royan et de la pointe de Grave
la poche de la Ruhr
la poche de Saint-Nazaire 
les poches de résistance allemandes sur le littoral ouest-européen

Jeux et sports 
 Au billard, la poche est un trou situé sur les bords de la table de billard pour y faire tomber les billes.
 Au football américain, la poche est la zone créée par la ligne offensive pour protéger le .

Régionalismes 
 Dans certaines régions de France :
 ) ;
 Poche se dit d'un individu faisant un usage immodéré d'alcool : poche à vin, poche à gnôle ;
 le nom poche, pôche ou pauche (en Bourgogne) signifie pêche d'où le nom pôchouse ou pauchouse, plat de poissons de rivière.
 Au Québec (québécismes) :
 l'adjectif poche est synonyme de la locution à chier. Ainsi, un livre poche n'est pas la même chose en Europe et au Québec ;
 le nom poche signifie aussi le scrotum.

Patronyme 

 Franz Poche (1879-1945), naturaliste autrichien, dont l'abréviation botanique officielle est Poche.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 Pocket (poche en anglais)